

Localidades

Cooperstown (Dacota do Norte)
Cooperstown (Nova Iorque)
Cooperstown (Pensilvânia)

Veja também
Coopertown

Desambiguações de topônimos